Azón ist der Familienname folgender Personen:
 Mónica Azón (* 1972), spanische Seglerin
 Sandra Azón (* 1973), spanische Seglerin

Siehe auch:
 Azon